

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Buszkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Ścinawa 
 Buszkowice – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Żurawica 
 Buszkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów

Zobacz też 
 Buszkowice Małe, Buszkowiczki